Platerów est le nom :

 de la gmina de Platerów, dans le powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Platerów, chef-lieu de cette gmina